Соціал-демократична партія (абр. СДП) — назва партій у багатьох країнах:

 Соціал-демократична партія в Андоррі
 Соціал-демократична партія в Болівії
 Соціал-демократична партія у Великій Британії
 Соціал-демократична партія в Естонії
 Соціал-демократична партія в Молдові
 Соціал-демократична партія в Португалії
 Соціал-демократична партія в Румунії
 Соціал-демократична партія в Україні
 Соціал-демократична партія в Японії

Див. також 
 Соціал-демократична партія Австрії
 Соціал-демократична партія Азербайджану
 Соціал-демократична партія Боснії і Герцеговини
 Соціал-демократична партія Киргизстану
 Соціал-демократична партія Кореї
 Соціал-демократична партія Литви
 Соціал-демократична партія Німеччини
 Соціал-демократична партія України
 Соціал-демократична партія України (об'єднана)
 Соціал-демократична партія Фінляндії
 Соціал-демократична партія Хорватії
 Соціал-демократична партія Швейцарії
 Соціал-демократична партія Швеції
 Угорська соціал-демократична партія
 Українська соціал-демократична партія (1899)
 Українська соціал-демократична партія (1998)
 Чеська соціал-демократична партія